El término Robert Hite puede hacer referencia a:

 Wood Hite, nombrado en el nacimiento como Robert Hite, forajido y bandolero estadounidense.
 Robert J. Hite, II, apodado como Robert Hite, exjugador de baloncesto.